

Дани сећања 

1490-е пне.

fr:1494 av. J.-C.